Мицпе-Шалем () — еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан и западном берегу Мёртвого моря. Входит в региональный совет Мегилот-Ям-ха-Мелах, расположено поблизости от Шоссе 90 в 21 км от Эйн-Геди.

История 
Основано на землях, оккупированных Израилем в 1967 году, после победы в Шестидневной войне. С 1976 года киббуц. Поселение было названо в честь исследователя Иудейской пустыни Натана Шалема (). Оно перестало быть классическим киббуцем, подвергшись приватизации.

Население

Экономика 
Сельское хозяйство, туризм и промышленность. В Мицпе-Шалем базируется компания Ahava, производящая косметику (из сырья Мёртвого моря). В 2016 году она была продана китайскому конгломерату, но продолжает давать работу местным жителям. Магазины в Израиле и США, торгующие продукцией из сырья, по мнению правозащитников левого толка, полученного в результате оккупации палестинских территорий, подвергались бойкотированию и в них проходили протесты (тех же левых правозащитников).

Примечания

Ссылки 
 Мицпе-Шалем Еврейское агентство

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан